Горки-над-Йизероу () — община в Среднечешском крае Чехии. Административно относится к району Млада-Болеслав. Площадь общины составляет 4,15 км². Центр общины располагается на высоте 215 м. По данным национальной переписи населения 2006 года, в общине проживает 454 человека.

История 
Первое письменное упоминание об общине датируется 1505 годом.

Достопримечательности 
 Замок (до 1750 г., первоначально построенный в стиле ренессанса замок был переделан во дворец в стиле барокко, стоит на месте древней деревянней крепости, в 1830 г. вокруг замка был основан большой парк)
 Церковь святого Николая Чудотворца (чеш. Kostel sv. Mikuláše, первое упоминание о церкви восходит к 1357 году, современная церковь была построена в 1723-1725 годах архитектором итальянского происхождения Николая Росси)
 Часовня Рождества Христова (1762 г.)
 Костница (около 1750 г.)
 Больница (1738 г., позже перестроена)
 Пивоваренный завод (XVIII век)
 Статуя св. Яна Непомуцкого (1700 г.)

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт общины 

Населённые пункты Среднечешского края